Архиповское сельское поселение — муниципальное образование в Россошанском районе Воронежской области.
 Архиповское сельское поселение — муниципальное образование в Савинском районе Ивановской области.